Petre – forma rumena e macedone del nome proprio di persona Pietro
Famiglia Petre – famiglia baronale inglese
Florentin Petre – calciatore rumeno
Ovidiu Petre – calciatore rumeno

Pagine correlate
Petri